Суперкубок КАФ () — футбольный турнир, аналог европейского Суперкубка УЕФА, проводимый Африканской конфедерацией футбола. В турнире участвуют победители Лиги чемпионов и Кубка Конфедерации КАФ. Проводится с 1993 года. До 2004 года разыгрывался между победителями Лиги чемпионов и Кубка обладателей кубков.

Финалы

Победители

По странам

По турнирам

Ссылки 
 Суперкубок КАФ на сайте КАФ 
 Статистика Суперкубка КАФ на сайте RSSSF 

Международные клубные соревнования по футболу
Африканская конфедерация футбола